Огановский — фамилия:

 Огановский, Николай Петрович (1874—1938) — российский экономист-аграрник, статистик и политический деятель.
 Огановский, Пётр Иванович (1867 — ?) — участник Русско-японской и Первой мировой войн. Генерал от инфантерии.